Elegant ist:

 das Adjektiv zu Eleganz
 Elegant Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 eine deutsche Band, die von 1981 bis 1983 aktiv war, siehe Elegant (Band)
 Robert Elegant (* 1928), US-amerikanischer Autor und Hochschullehrer
 Verpstas#Geschichte, ein litauisches Textilunternehmen in Šiauliai

Siehe auch: